Escore de Bishop 
Bishop - super-herói de X-Men
Bishop (andróide) - andróide da série cinematográfica Alien

Localidades 

 Bishop (Califórnia)
 Bishop (Geórgia)
 Bishop (Texas)

Ver também 
 Bishop Hill
 Bishop Hills
 Bob Bishop

Desambiguação